

Persone 
 Armand Maillard – arcivescovo cattolico francese
 Auguste Maillard – scultore francese
 Carlo Tommaso Maillard de Tournon – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Chantal Maillard – scrittrice e filosofa belga naturalizzata spagnola
 Dominique Maillard – ingegnere francese
 Emmanuel Maillard – religiosa e scrittrice francese
 Jean Maillard – compositore francese di musica rinascimentale
 Jean de Maillard – giurista, magistrato e saggista francese
 Joseph Maillard – religioso e storico francese
 Louis Camille Maillard – chimico e fisico francese
 Michel Maillard – calciatore francese
 Michel Maillard – scrittore francese
 René Maillard – ex calciatore svizzero
 Sébastien Maillard – atleta francese
 Stanislas-Marie Maillard – rivoluzionario francese

Altro 
 Maillard – automobile francese

Pagine correlate 
Mallard